Kim Jong-nam, född 10 maj 1971 i Pyongyang i Nordkorea, död 13 februari 2017 vid Kuala Lumpurs flygplats i Selangor i Malaysia, var den förre nordkoreanske ledaren Kim Jong-ils äldste son, och halvbror till Kim Jong-un.  

Kim Jong-nam studerade datavetenskap i Schweiz och var under en tid ledande i arbetet med att utveckla den nordkoreanska IT-industrin. Han var även under en tid högt uppsatt inom den nordkoreanska säkerhetstjänsten. Kim Jong-nam betraktades länge som den naturlige efterträdaren till Kim Jong-Il. Kim Jong-nam mördades i Malaysia den 13 februari 2017 med nervmedlet VX.

Gripande 2001
Kim Jong-nam orsakade en internationell skandal då han greps den 1 maj 2001 med ett förfalskat dominikanskt pass på Naritas internationella flygplats i Japan, och uppgav sig vara på väg till Tokyo Disneyland. Efter tre dagar utvisade de japanska myndigheterna honom till Peking. Händelsen gjorde så att hans far fick avbryta ett planerat besök till Kina på grund av de besvär som det orsakade honom.

Död
Den 13 februari 2017 avled Kim Jong-nam på Kuala Lumpurs flygplats. Han antas ha blivit giftmördad av två nordkoreanska agenter. Han levde i exil och hade kritiserat sin halvbror offentligt. Enligt sydkoreanska underrättelsekällor hade Kim Jong-un utfärdat en stående order att få sin halvbror dödad.

Privatliv 
Det har rapporterats att Kim Jong-nam hade två makar, och en älskarinna, och hade minst sex barn.

Släktträd

Tryckta källor 
Engblom, Johan. Nordkorea - änden av tunneln? Hägglunds förlag. 2005. S 119.

Referenser 

Personer från Pyongyang
Födda 1971
Män
Avlidna 2017
WP:Projekt Korea
Personer som blivit mördade i Malaysia